Christel Oomen (1984-), actrice néerlandaise.
 Ria Oomen-Ruijten (1950-), femme politique néerlandaise.
 Sam Oomen (1995-), coureur cycliste néerlandais.